The Sinister Urge – film del 1960 diretto da Edward D. Wood Jr.
 The Sinister Urge – album di Rob Zombie del 2001